Ekenberg är ett svenskt efternamn, som 31 december 2018 bars av 850 personer folkbokförda i Sverige.

Namnet har burits av en sedan början av 1800-talet utslocknad adelsätt. Namnet var aldrig exklusivt adligt. De hittills biograferade, också från äldre tider, ät alla ofrälse.

Personer med efternamnet Ekenberg
 August Ekenberg (1864–1935), kompositör och musiker
 Barbara Ekenberg (1717–1799), kaffehusvärd besjungen av Bellman
 Love Ekenberg (född 1962), professor i data- och systemvetenskap
 Marcus Ekenberg (född 1980), fotbollsspelare
 Martin Ekenberg (1870–1910), uppfinnare, kemist och brevbombare
 Roland Ekenberg (född 1957), militär, rikshemvärnschef

Källor

Se även
 Ekenberg (adelsätt) – utslocknad svensk adelsätt (nummer 476)
 Ekeberg, efternamn
 Ekberg, efternamn
 Ekensberg, platser och verksamheter

Svenska efternamn